Martinez Arturo Emanuel (Buenos Aires, 1995. január 19. –)  argentin labdarúgó.

Argentin labdarúgók
1995-ben született személyek
Az FC Tatabánya labdarúgói
Élő személyek
Buenos Aires-iek